Werther (òpera), òpera de Jules Massenet
 Werther (pel·lícula), pel·lícula espanyola dramàtica de 1986 co-escrita i dirigida per Pilar Miró i protagonitzada per Eusebio Poncela i Mercedes Sampietro
 Werther, Renània del Nord-Westfàlia, ciutat del districte de Gütersloh a l'estat de Rin del Nord-Westfàlia, Alemanya
 Els sofriments del jove Werther, llibre semi-autobiogràfic de Goethe, un dels autors més importants del romanticisme alemany
 Werther's Original, marca de caramels propietat de l'empresa alemanya August Storck KG, amb seu a Berlín, Alemanya
 Efecte Werther, emulació de suïcidi després d'un suïcidi àmpliament difós